Zorgane ist der Familienname folgender Personen:

 Adem Zorgane (* 2000), algerischer Fußballspieler
 Malik Zorgane (* 1965), algerischer Fußballspieler und -trainer